Hattskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hattskär (Kumlinge, Åland), 
 Hattskär, Korpo, Åboland, 
 Hattskär, Nagu, Åboland,

Se även
Hättskär
Kattskär (naturreservat)

Robotskapade Finlandförgreningar